ТУБ — многозначная аббревиатура:
 ТУБ — Тверьуниверсалбанк
 ТУБ — текущий уровень безопасности
 ТУБ — Торжокуниверсалбанк
 ТУБ — трубоукладочная баржа
 туб. — туберкулёзный
 т. у. б. — тысяча условных банок

См. также 
  — аббревиатура латиницей